Rzeczyca (gromada w powiecie puławskim)
 Rzeczyca (gromada w powiecie rawskim)
 Gromada Rzeczyca (powiat wałecki)

także:
 Rzeczyca Długa (gromada) (powiat tarnobrzeski)
 Rzeczyca Ziemiańska (gromada) (powiat kraśnicki)